Le terme ligne J est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne J du métro de New York

Tramway 
 Ancienne ligne J du tramway de Lille ;

Voies ferrées 
 Ligne J du Transilien, en France

Voir aussi 
  
 

J